Angel Eyes kan syfta på:

Angeleyes – poplåt av ABBA
Angel Eyes (låt av Fair Control) – låt av Fair Control
Angel Eyes (musikalbum av Willie Nelson) – ett musikalbum från 1984 av Willie Nelson
Angel Eyes (musikalbum av Anita O'Day) – ett musikalbum från 1978 av Anita O'Day
Angel Eyes (musikalbum av Wynton Marsalis) – ett musikalbum från 2002 av Wynton Marsalis
Angel Eyes (film) – en film från 2001